Municipio de Leeds puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Leeds (condado de Murray, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Murray.
 Municipio de Leeds (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.